Туша:

 Туша — тело крупного животного.
 Туша — мёртвый язык, на котором раньше говорил народ туша.
 Туша — народ, проживающий в штатах Баия и Пернамбуку в Бразилии.
 «Туша» — название одной из акций Петра Павленского.

См. также 
 Туше (значения)
 Туш